Bandeirinha, nos jogos de futebol, o árbitro de linha
 Fernando Óscar Bandeirinha Barbosa, ex-futebolista
Bandeirinhas - quadro de Alfredo Volpi

Animais 
Danio rerio, peixe conhecido como "bandeirinha" (entre outros nomes)
Discosura longicauda, espécie de beija-flor também chamado de "bandeirinha"
Chlorophonia cyanea, ave também conhecida como "bandeirinha"
Thecla, gênero de borboletas chamadas de "bandeirinhas"

Ver também

Desambiguação